CLBI steht für:
 Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, ein brasilianischer Raketenstartplatz

CLB I steht für:
 CLB I, eine Schlepptenderlokomotivreihe der galizischen Carl Ludwig-Bahn Österreich-Ungarns

CL-BI steht für:
 Región del Bío-Bío, ISO-3166-2-Code der chilenischen Region

CLBI